Ча́йников — фамилия; имеет женскую форму Чайникова.

Известные носители 
 Чайников, Григорий Леонтьевич (1960—2008) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2001).
 Чайников, Кузьма Павлович (он же Кузеба́й Герд; 1898—1937) — удмуртский поэт, прозаик и переводчик, драматург, национальный и общественный деятель; активист удмуртского национально-культурного строительства.
 Чайников, Юрий Викторович (род. 1950) — российский переводчик-полонист.

См. также